Села:
 Горбанівка — Вінницька область, Вінницький район
 Горбанівка — Львівська область, Бродівський район
 Горбанівка — Полтавська область, Полтавський район
 Горбанівка — Харківська область, Богодухівський район

 Горбанівка — місцевість Полтави
 Гарбанівка — колишнє село Глобинського району Полтавської області, зараз частина села Пронозівка.